Edvard Hagerup Bull kan syfta på:

* Edvard Hagerup Bull (1855-1938), norsk politiker  
 Edvard Hagerup Bull (1922-2012), norsk kompositör